Stephanshain ist der deutsche Name von:

 Szczepanek, Ortschaft in der Gmina Strzelce Opolskie, Woiwodschaft Oppeln, Polen
Szczepanów, Ortschaft in der Gmina Marcinowice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen